Зоран Кнежевић може бити:

 Зоран Кнежевић (политичар) (1948 — 2014), политичар
 Зоран Кнежевић (астроном) (1949), астроном
 Зоран Кнежевић (фудбалер) (1986), фудбалер